Grafen von Kirchberg bezeichnet die folgenden Adelsgeschlechter:
 Burggrafen von Kirchberg, bei Jena in Thüringen ansässiges Adelsgeschlecht
 Grafen von Kirchberg (Hainleite), in Nordthüringen ansässiges Adelsgeschlecht
 Grafen von Kirchberg (Schwaben), schwäbisches Hochadelsgeschlecht